Byszew peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de  Łódź
Byszew, un village du powiat de Kutno
Byszew, un village du powiat de Łęczyca

Homonymie de localités